Accra steht für:
 Accra, die Hauptstadt Ghanas
 Greater Accra Region in Ghana
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Ga, siehe Ga (Sprache)
 Accra (Schiff, 1926), britisches Passagierschiff
 Accra (Schiff, 1947), britisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Akra
 Aqra